Фредерик Огюст де Бёрманн (; 1777—1815) — французский военный деятель, бригадный генерал (1811 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье военного Огюста де Бёрманна (; 1741-1793) и Катрин Кюблебер (). Его старший брат Жан-Эрнест также дослужился до звания генерала.

10 августа 1784 года вместе с братом были приняты в Сальмский пехотный полк (будущий 62-й линейный), в котором служил их отец, в качестве сынов полка. 10 июня 1788 года начал полноценную службу в этом полку.

С начала войны был адъютантом генерала Клебера, и служил с ним в составе Северной  и Самбро-Маасской армий. 1 июня 1796 года был ранен саблей в правую руку при пересечении реки Зиг. 18 июля 1796 года в звании лейтенанта временно переводится в 1-й конно-егерский полк, а с 30 марта 1797 года служит в полку на постоянной основе. Сражается в рядах Рейнской, Дунайской и Гельветической армий.

8 июля 1799 года назначается адъютантом генерала Мортье. 27 сентября 1799 года прямо на поле боя при Цюрихе произведён в капитаны. 20 ноября 1800 года был переведён в новообразованный полк конных егерей Гвардии консулов. 27 ноября 1800 года присоединяется к генералу Дюроку во время его дипломатической миссии в Санкт-Петербург.

13 октября 1802 года производится в командиры эскадрона гвардии. 2 декабря 1805 года с конными егерями отличился при Аустерлице, где был дважды ранен штыковыми ударами. 18 декабря 1805 года произведён в полковники, и получил под своё начало 17-й драгунский полк.

В составе 4-й драгунской дивизии принимал участие в Прусской кампании 1806 года и Польской кампании 1807 года. Отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Мансфельде, Кёнигсберге и Фридланде.

15 октября 1808 года с дивизией переброшен в Испанию. Участвовал в захвате Мадрида и Бенавента. 15 января 1809 года ранен пулей в левую пятку при Ла-Корунье, сражался при Браге и Арсобиспо. 12 мая 1809 года на протяжении 8 часов со своим полком и двумя пехотными батальонами героически оборонял мост в Амаранте, где отразил нападение 6000 испанцев при поддержки 4 орудий. В ходе боя был ранен пулей в правую щёку. В 1810 году отличился при Эстремадуре, 16 мая 1811 года  в сражении при Ла-Альбуэре.

6 августа 1811 года повышен до бригадного генерала. 9 ноября 1811 года был назначен инспектором кавалерийского депо в 5-м военном округе в Саарлуи.

30 декабря 1811 года (по другим данным 28 января 1812 года) возглавил 14-ю бригаду лёгкой кавалерии, которая действовала в авангарде 3-го армейского корпуса Великой Армии в Русском походе 1812 года. 8 августа отличился при Молевом Болоте (Инково), где дивизия генерала Себастьяни была неожиданно атакована казаками Платова. Бёрманн со своей бригадой преодолел две лиги галопом, и спас Себастьяни от полного разгрома, вынудив казаков отступить. За эти действия был награждён крестом Коммандана ордена Почётного легиона. Также сражался при Красном, Бородино и Вязьме.

12 апреля 1813 года возглавил бригаду лёгкой кавалерии 1-го армейского корпуса генерала Вандамма. 18 июня – командир 23-й бригады лёгкой кавалерии 3-го армейского корпуса генерала Суама. 19 августа был ранен пулей в почку в сражении при Бунцлау. 12 октября захватил 1200 пленных при Дессау, а затем рассеял 5000 отряд противника у Мульде. Действовал в арьергарде войск Мармона при отступлении от Рейна до Меца.

С 4 января и по 1 июня 1814 года командовал 10-й бригадой лёгкой кавалерии 3-го армейского корпуса. Оборонял Мец, и департаменты Вогезы и Мозель.

При первой Реставрации Бурбонов оставался без служебного назначения. С 5 по 27 января 1815 года был генеральным инспектором кавалерии 15-го военного округа.

После возвращения Наполеона с Эльбы, Бёрманн был представлен Императору в Меце, но получил холодный приём. 13 апреля 1815 года он покончил с собой, застрелившись из двух пистолетов.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (10 июня 1792 года);
 Лейтенант (18 июля 1796 года);
 Капитан (27 сентября 1799 года);
 Командир эскадрона гвардии (13 октября 1802 года);
 Полковник (18 декабря 1805 года);
 Бригадный генерал (6 августа 1811 года).

Титулы 
  Барон Бёрманн и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 27 ноября 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (25 марта 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (2 сентября 1812 года)

 Кавалер ордена Военных заслуг (1814)

Примечания

Литература 
 Fastes de la Légion-d'honneur: biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Par A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Publié par Bureau de l'administration, 1844.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Аустерлице
Участники Бородинского сражения
Застрелившиеся